VGD est un sigle signifiant :
 ventilateur à grand débit, voir l'article Ventilation opérationnelle.
 véhicule à grande diffusion (projet de la Citroën DS)
 Vogue La Galère Distribution (sigle de la société Savinoise)